Supernatural steht für:
 Supernatural, US-amerikanische Fernsehserie
 The Supernaturals, schottische Band
 Supernatural (Band), schwedische Band
 Supernatural (Album), Musikalbum von Santana